Никола́й Молча́нов:
 Молчанов, Николай Дмитриевич (Никандр; 1852—1910) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Литовский и Виленский.
 Молчанов, Николай Николаевич (1925—1990) — советский историк, профессор МГИМО.
 Молчанов, Николай Семёнович (1899—1972) — советский врач-терапевт, генерал-лейтенант медицинской службы, академик АМН СССР.
 Молчанов, Николай Сергеевич (1916—1976) — полковник, Герой Советского Союза.
 Молчанов, Николай Степанович (1909—1942) — советский литературовед и журналист.